Гийомен () — французская фамилия. Известные носители:

 Гийомен, Арман (1842—1927) — французский живописец;
 Гийомен, Андре (1885—1974) — французский ботаник;
 Гийомен, Колетт (род. 1934) — французский социолог.